Distrito de Chiara puede referirse a:

 Distrito de Chiara, ubicado en la provincia de Huamanga, Ayacucho, Perú;
 Distrito de Chiara, ubicado en la provincia de Andahuaylas, Apurímac, Perú.